

Географія 
 Нав () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Нав () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез
 Нав () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор

Етнографія 
 Нав (нава) — староукраїнське слово зі значенням «домовина», «труна» (див. також «Навка»).
 Нав, Наво — варіанти слова «Нава».
 Яв-Прав-Нав — одне з ключових понять рідновір'я.

Див. також 
 Нава (значення)